Сюлескеры () — деревня в Цивильском районе Чувашской Республики. Входит в состав муниципального образования Богатырёвское сельское поселение.

География 
Деревня находится на левом берегу реки Унга, на расстоянии 44 километра от Чебоксар и в 16 километрах от ближайшей железнодорожной станции.

История 
Ранее деревня называлась Сюлискер. В XIX — начале XX века являлась околотком деревни Янорсово. До 1866 года в деревни проживали государственные крестьяне.

До 1927 года деревня относилась к Цивилской волости Цивильского уезда.

Основной экономической деятельности жителей было земледелие, животноводство, колёсный, овчинно-скорняжный, портняжный, сапожно-башмачный промыслы. В конце XIX века в деревне действовало кулеткацкое заведение.

В начале XX века в деревне работала водяная мукомольная мельница.

С 1927 года относилась к Цивильскому району.

В 1931 году образован колхоз «Осоавиахим».

Демография 
Население села равнялось:

Инфраструктура 
В деревне имеется фельдшерский пункт, магазин.

Известные люди 
В деревне родился художник-ювелир, медальер, геральдист В. В. Николаев.

Примечания 

Населённые пункты Цивильского района